Saint-Vivien désigne plusieurs lieux et édifices, en l'honneur de Vivien de Saintes :

Communes françaises 

 Saint-Vivien, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Vivien, ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Montlieu-la-Garde
 Saint-Vivien, commune française de la Dordogne
 Saint-Vivien, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Paussac-et-Saint-Vivien

Édifices

Voir aussi 

 Saint-Vivien-de-Blaye, commune française de la Gironde
 Saint-Vivien-de-Médoc, commune française de la Gironde
 Saint-Vivien-de-Monségur, commune française de la Gironde